Северный Бахр-эль-Газаль может означать:

 Северный Бахр-эль-Газаль — провинция Южного Судана.
 Северный Бахр-эль-Газаль — департамент Чада (регион Бахр-эль-Газаль)